Koreček  může být:

 koreček – speciální nádoba

příjmení
 Martin Koreček (* 1979) – český básník a prozaik
 Miloš Koreček (1906–1989) – český fotograf, pedagog a ilustrátor